Honkytonkville — двадцать второй студийный альбом американского кантри-певца Джорджа Стрейта, вышедший 10 июня 2003 года на лейбле MCA Nashville (и 31-й альбом в сумме с концертными и сборными). Продюсером был Тони Браун и сам Стрейт. Один из немногих дисков Стрейта, не давший ни одного кантри-сингла № 1. Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков, и диск возглавил кантри-чарт Top Country Albums, его тираж превысил 1 млн копий и он получил платиновый статус RIAA.

Список композиций 
 «She Used to Say That to Me» (Jim Lauderdale, John Scott Sherrill) — 2:57
 «Honkytonkville» (Buddy Brock, Dean Dillon, Kim Williams) — 2:48
 «Look Who’s Back from Town» (Dale Dodson, Billy Lawson) — 4:04
 «Cowboys Like Us» (Bob DiPiero, Anthony Smith) — 3:39
 «Tell Me Something Bad About Tulsa» (Red Lane) — 3:16
 «As Far as It Goes» (Tony Colton, Russell Smith) — 3:39
 «I Found Jesus on the Jailhouse Floor» (Earl Clark, Greg Hudik) — 3:36
 «Desperately» (Bruce Robison, Monte Warden) — 4:07
 «Honk If You Honky Tonk» (Dillon, Ken Mellons, John Northrup) — 2:14
 «Heaven Is Missing an Angel» (Jerome Earnest, Doug Powell) — 4:24
 «Four Down and Twelve Across» (Dillon, Tom Douglas) — 2:51
 «My Infinite Love» (Annette Grossberg, Byron Hill, Billy Yates) — 3:45

Позиции в чартах

Синглы

Примечания 

Альбомы США
Кантри-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы Джорджа Стрейта
Альбомы MCA Records
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний